John James (coureur), Brits Formule 1-coureur
 John James (tennis), Australisch tennisser
 John James (acteur), Amerikaans acteur
 John James (architect) (~1673–1746), Brits architect